Truesdell ist der Familienname von:

 Clifford Truesdell (1919–2000), US-amerikanischer Mathematiker, Schriftsteller, Historiker und Naturphilosoph
 Karl Truesdell (1882–1955), US-amerikanischer Generalmajor
 Nathan Truesdell, US-amerikanischer Kameramann, Filmproduzent sowie Filmeditor und Filmregisseur
 Ryan Truesdell (* ≈1979), US-amerikanischer Arrangeur, Komponist, kopist  und Musikproduzent.